Le marbre est le nom d'une roche métamorphique dérivée du calcaire.

Architecture et pétrologie 
 Marbre
 Histoire du marbre
 Plusieurs monuments sont dénommés 
 Le marbre noir de Theux est le marbre produit par une carrière à Theux.

Archéologie 
 Le marbre de Thorigny est le socle d'une statue en grès de l'époque gallo-romaine.

Histoire 
 La Table de marbre était une juridiction d'Ancien Régime en matière d'Eaux et Forêts.

Œuvres 
 L'Homme de marbre est un film polonais.
 La Fille de marbre est un ballet-pantomime d'Arthur Saint-Léon.
 Le Faune de marbre est un roman de Nathaniel Hawthorne.
 Sur les falaises de marbre est un récit d'Ernst Jünger.

Mécanique 
 Le marbre est une technique de contrôle du châssis des véhicules.
 Le marbre est aussi une table plane servant de référence pour vérifier la géométrie d'une pièce manufacturée.

Imprimerie et médias 
 Le marbre désigne la table de marbre (par la suite de fonte) sur laquelle autrefois on plaçait les caractères en composition typographique (inusité). Aujourd'hui, le terme est utilisé dans la presse écrite pour désigner les articles en réserve (« avoir du marbre ») et l'expression s'est même étendue aux rédactions des médias audiovisuels.

Sport 
 Au baseball, le marbre désigne le quatrième but, soit celui que le joueur doit atteindre pour inscrire un point.

Gastronomie 
 Barre marbrée